Bāgnān kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bāgnān (ort i Indien, Haora), Västbengalen, 
 Bāgnān (ort i Indien, Hugli), Västbengalen, 

Robotskapade Indienförgreningar